

Aziende 
 Monolith Productions – produttore di videogiochi statunitense
 Monolith Soft – produttore di videogiochi giapponese

Cinema 
 Monolith – film del 1993 diretto da John Eyres
 Monolith – film del 2017 diretto da Ivan Silvestrini

Musica 
 Monolith – gruppo musicale bulgaro
 Monolith – album dei Kansas del 1979
 Monolith – album degli Amebix del 1987
 Monolith – box set di Death Cube K del 2007
 Monolith – album degli In Mourning del 2010
 Monolith – album dei Sylosis del 2012
 Monolith Festival – festival musicale statunitense

Fumetti 
 Monolith – serie a fumetti edita da Sergio Bonelli Editore
 Monolith – serie a fumetti edita da DC Comics